Le Bal Bullier est le titre de plusieurs tableaux de Sonia Delaunay en 1913 :
Le Bal Bullier, conservé au Merzbacher Kunststiftung, à Küsnacht.
Le Bal Bullier, conservé au musée national d'Art moderne, à Paris.

Ces tableaux représentent les danseurs de la salle de bal parisienne du Bal Bullier.